Forcolesi – abitanti di Forcola
Forcolesi – abitanti di Forcoli